Baradel – cognome italiano
 Giovanni Baradel – ex calciatore italiano